Treutler ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Treutler (* 1990), deutsche Pianistin
 Chris-Florian Treutler (* 1988), deutscher Handballspieler
 Heidi Treutler (* 1943), deutsche Synchronsprecherin
 Karl Georg von Treutler (1858–1933), deutscher Diplomat
 Katharina Treutler (* 1985), deutsche Pianistin

 Toni Treutler (1908–1997), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Treitler